Kapitan Biceps (tytuł oryg. Captain Biceps, 2010) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 4 października 2010 roku na kanale ZigZap. Serial powstał na podstawie komiksów stworzonych we Francji przez dwóch rysowników – Tebo i Philippe'a Chappuis, tworzącego pod pseudonimem Zep (twórcę m.in. Titeufa).

Opis fabuły 
Kapitan Biceps jest silnym i odważnym człowiekiem, który nie boi się niczego i nikogo z wyjątkiem swojej matki Carminy. Chroni słabszych przed złem, jednak jego zadaniem jest obrona świata przed bandą Bardzo Złych Łobuzów.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Master Film
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi: Magdalena Dwojak
Dźwięk:
 Paweł Nowacki (odc. 1-6),
 Mateusz Michniewicz (odc. 7-78)
Montaż: Paweł Siwiec
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski – Kapitan Biceps / Elmer
 Klaudiusz Kaufmann – Geniuszek
 Anna Apostolakis – Mama Elmera
 Miłogost Reczek – Pan Prezydent
 Waldemar Barwiński –
 Elektrozbój (odc. 1),
 Zerwistruna (odc. 5),
 Tommy Field / Turboman (odc. 15),
 Klejuch Nierozlepialski (odc. 17),
 Dobrótek (odc. 21),
 Malcolm / Pancerniak (odc. 25),
 Zachary Zylch / Ośmieszak (odc. 38),
 Otton / Pilociarz (odc. 39),
 Kapitan Detergent (odc. 42),
 Hugon (odc. 47),
 Florianek (odc. 58),
 Grafficiarz / Jan Farbiarz (odc. 60),
 Super Groszek (odc. 68)
 Mieczysław Morański –
 Dentysta (odc. 3),
 Mistrz akupunktury (odc. 7),
 Chuchacz (odc. 9)
 Cezary Kwieciński –
 Robert Elastik / Kapitan Elastix (odc. 4),
 Doktor Hazard (odc. 8, 13, 31, 70, 72, 74),
 Pirat (odc. 10),
 Daniel Buras (odc. 28),
 Troglodyta (odc. 43),
 Sierżant Pipek (odc. 44),
 Mikołaj (odc. 50),
 Szymonek Betonek (odc. 53),
 Złota Rączka (odc. 66)
 Katarzyna Tatarak – Osa (odc. 6)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 Mucha (odc. 6),
 Carol Ogórek / Sekretarka (odc. 41),
 Żona Hugona (odc. 47),
 Kopiareczka / Sepleniąca Lucy (odc. 54)
 Janusz Wituch –
 Emil / Super Kret (odc. 11),
 Col / Zamrażak (odc. 13),
 Gabriel Gluś / Gladiator (odc. 29),
 Franciszek Piórko / Papuga (odc. 37),
 Pan Tumiwisi (odc. 48),
 Patryk Pedler / Super Handlarz (odc. 52),
 Strażnik więzienia (odc. 60),
 Schmut (odc. 61),
 Trener / Ojciec Herbiego (odc. 63),
 Leopold Chmurka (odc. 64),
 Szmut (odc. 65),
 Kowboj (odc. 67),
 Meksykanin (odc. 69),
 Jeź / Franciszek Jeż (odc. 75),
 Sprzedawca (odc. 78)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Śmieciuch (odc. 14),
 Ben Maślanka / Miśkoman (odc. 24),
 Jeden z braci Herbiego (odc. 63),
 Sprzedawca telefonów (odc. 64),
 Jeden ze strażników prezydenta (odc. 64),
 Aktor grający królika (odc. 75),
 Jeden z krasnali ogrodowych (odc. 77)
 Grzegorz Kwiecień –
 Ziewacz (odc. 12),
 Skunks (odc. 23),
 Pan Papier (odc. 26),
 Karol Klejski / Zlepiacz (odc. 32),
 Hiperman (odc. 36),
 Harry Młotek / Partacz (odc. 40),
 Bazyli Betka / Beksa (odc. 46),
 Pryszczak (odc. 49),
 Elf (odc. 50),
 Kroko Typ / Damian Dyl (odc. 55),
 Rekin (odc. 57),
 Schmit (odc. 61),
 Jednooki / Maciek Krótkowidz (odc. 62),
 Szmit (odc. 65)
 Mikołaj Klimek –
 Szef Cola (odc. 13),
 Barbarzyńca (odc. 33),
 Ojciec Betty Blok (odc. 51),
 Sierżant Triceps (odc. 56),
 Władca cieni (odc. 63),
 Ojciec Złotej Rączki (odc. 66),
 Pochłaniacz / Jacek Suszka (odc. 71)
 Adam Bauman –
 Mumia (odc. 16),
 Piękny Bob (odc. 30),
 Yahar (odc. 45),
 Szczęściarz (odc. 59)
 Mirosława Krajewska – Atomowa Babcia (odc. 18, 21)
 Paweł Szczesny –
 Ropuch (odc. 19),
 Paul Fasolka / Szef kuchni (odc. 35),
 Król Miasta / Przetwarzacz (odc. 76),
 Super krasnal (odc. 77),
 Ojciec Fredka Mroza (odc. 78)
 Brygida Turowska –
 Cindy Lopez / Czyściocha (odc. 20),
 Belinda Szarpidrut / Łobuzka (odc. 34),
 Betty Blok / Cementowa Siostra (odc. 51)
 Julia Kołakowska – Fanka Kapitana Bicepsa (odc. 20)
 Jacek Wolszczak –
 Robercik / Dziewczyniuch (odc. 22),
 Herbie (odc. 63)
 Karol Wróblewski –
 Piotr Dyńka / Błazen (odc. 48),
 Naczelnik więzienia (odc. 58),
 Czarownik / Bartłomiej Cytryna (odc. 73),
 Zamrażacz / Fredek Mróz (odc. 78)
 Zbigniew Kozłowski – Strażnik więzienia (odc. 58)
 Beata Łuczak – Mama Maćka Krótkowidza (odc. 62)
 Tomasz Jarosz – Jeden z braci Herbiego (odc. 63)
 Hanna Kinder-Kiss – Superniania / Frida Umpapa (odc. 72)
 Mirosław Wieprzewski
 Marek Bocianiak
i inni

Lektor: Marek Bocianiak

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010